Людмилівка — село, Дніпропетровська область, Криничанський район
 Людмилівка — селище, Миколаївська область, Братський район
 Людмилівка — залізнична станція Знам'янської дирекції Одеської залізниці